The Chesterfield Kings — американская группа гаражного рока, названная в честь более не существующего бренда сигарет. Она появилась в конце 1970-х, на растущей сцене панка/новой волны, с сырым ритм-н-блюзовым звучанием 1960-х, заимствованным у группы Rolling Stones. Возможно, группа инициировала возрождение гаражного рока в 1980-х, процветавшего в андеграунде до конца десятилетия.

После выхода в свет двух первых альбомов, Here are the Chesterfield Kings (1982) и Stop! (1985), группа сменила участников и звучание. От исходного состава остались только вокалист Greg Prevost и басист Andy Babiuk. Нарушив своё обещание никогда не записывать что-либо похожее на рок после 1966 года, они перешли на хард-рок, подобный звучанию Rolling Stones/The Flamin’ Groovies в 1970-х. Такое положение вещей достигло своей кульминации на трибьют-альбоме Let's Go Get Stoned (1994), посвященном группе Rolling Stones эпохи после издания альбома Aftermath (1966). Тем не менее, The Chesterfield Kings никогда не уходили слишком далеко от своих гаражных истоков. Альбом Got Live…If You Want It (2009) является двухдисковым сетом концертного CD и DVD, а также финальным релизом группы.

Дискография

Альбомы
 (1982) Here are the Chesterfield Kings (Mirror Records MR-9, 14-song LP)
 (1985) Stop! (Mirror Records MR-10, 12-song LP; also remastered 14-song LP and cassette MR-10R)
 (1987) Don't Open Till Doomsday (Mirror Records MR-12, 14-song LP featuring Dee Dee Ramone, 15-song cassette)
 (1989) Berlin Wall of Sound (Mirror Records MR-15, 15-song CD/cassette, 14-song LP)
 (1990) Drunk On Muddy Water (Mirror Records MCD-16, 13-song limited edition CD)
 (1994) Let's Go Get Stoned (Mirror Records MR-19; several sources inaccurately give the title as Let's Get Stoned; 14-song LP, CD, and cassette).
 (1997) Surfin' Rampage (Mirror Records M-23, 32-song double LP and CD)
 (1999) Where the Action Is (Sundazed LSD 13, 17-song CD)
 (2003) The Mindbending Sounds of… (Living Eye / Sundazed, 2003; 14-song CD, 12 song LP - Wicked Cool Records, 2006; 14-song CD)
 (2008) Psychedelic Sunrise (12-song CD, 12-song LP - Wicked Cool Records, 2008)
 (2009) Got Live…If You Want It (CD, DVD set- Wicked Cool Records, 2009)

Синглы
 "I Ain't No Miracle Worker" b/w "Exit 9" (1979, Living Eye Records, LSD-1; limited edition 500 copies)
 "You Can't Catch Me" b/w "I Won't Be There" (1981, Living Eye Records, LSD-2; limited edition 50 copies)
 "Hey Little Bird" b/w "I Can Only Give You Everything" (1982, Living Eye Records, LSD-3)
 "I'm Going Home" b/w "A Dark Corner" (1982, Mirror Records)
 "She Told Me Lies" b/w "I've Got a Way With Girls" (1984, Mirror Records)
 "Baby Doll" b/w "I Cannot Find Her (acoustic version)" (1987, Mirror Records)
 "Next One In Line" b/w "Talk Talk" and "You Drive Me Nervous" (1991, Mirror Records, MIR45-4, 7-inch EP)
 "Hey Joe" b/w "Roadrunner" (as "The Paisley Zipper Band", 1994, Get Hip Recordings, GH-144)
 "Misty Lane" b/w "Little Girl" (1997, Misty Lane records, Italian fanzine release)
 "Wrong From Right" b/w "So What" (1998, Living Eye Records, LSD-5)
 "Run Rudolph Run" (1998, Living Eye Records, LSD-FC98, fan club Christmas single)
 "Help You Ann" b/w Lyres "She Told Me Lies" (1999, Living Eye Records, LSD-6; a split single, with each band covering a song originally by the other)
 "She Pays The Rent" b/w Lyres "She Told Me Lies" (2000, Feathered Apple Records, FA-1300; a split single, with each band covering a song originally by the other)
 "Where Do We Go From Here" b/w "Louie Go Home" (1999, Living Eye / Sundazed Records S-146; vocals by Mark Lindsay of Paul Revere and the Raiders)
 "Yes I Understand" b/w "Sometime At Night" (2001, Sundazed Records; vocals by Sal Valentino of The Beau Brummels)

Бутлеги
 Johnny Thunders and the Chesterfield Kings
 Fossils
 Kingsize Rock 'n' Roll
 Long Ago, Far Away (Paisley Zipper Band)

Видеоклипы 
The Chesterfield Kings - Up and Down 
The Chesterfield Kings - She Told Me Lies 
The Chesterfield Kings - I Don't Understand 
The Chesterfield Kings - 99th FLOOR

Примечания

Ссылки
 
 
 Where is the Chesterfield King?  on Yahoo! Movies.
 The Chesterfield Kings at Rolling Stone
 Chesterfield Kings New Interview) 
 YeboTV.com (The Chesterfield Kings Concert)
 YeboTV.com (The Chesterfield Kings Interview)
 Beatles Gear web site 
 Greg Prevost web site 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2009 году
Группы гаражного рока
Рок-группы из штата Нью-Йорк